Мура, Франческо де (Francesco de Mura) (21 апреля 1696, Неаполь — 19 августа 1782, там же)  — итальянский живописец периода позднего барокко.

Биография 
Франческо де Мура и родился (1696), и умер (1782) в Неаполе. Там же учился живописи — сперва в мастерской Доменико Виолы, а с 1708 г. — у видного неаполитанского художника Франческо Солимены. Де Мура стал любимым учеником и соавтором Солимены, который оказал значительное влияние на его творчество.

Биография Франческо де Мура, в основном, сводится к его творческой деятельности. Первой крупной работой художника стала в 1715 г. роспись неаполитанской церкви Сан-Никола-алла-Карита, фасад которой проектировал Солимена. В этих фресках отчётливо ощутима солименовская монументальная барочная манера, однако в дальнейшем де Мура выработал более сдержанный и изящный стиль ритмичных линий, светлых и воздушных красок и тонких психологических обертонов.

В 20-е и 30-е гг. XVIII в. де Мура создаёт фрески и картины по заказу католической церкви Неаполя. В частности, его произведения украсили знаменитый монастырь Монтекассино, но эти работы погибли во время Второй мировой войны.

Новый, отличный от солименовского, стиль живописца виден в серии из десяти картин, изображающих Добродетели, а также в «Поклонении волхвов» (все 1728, церковь Санта Мария Доннаромита, Неаполь), но особенно ярко проявился во фресках на сюжет поклонения волхвов, украшающих купол церкви Благовещения (Нунцьятелла) в Неаполе (1732). В 1737—1738 гг. художник на потолке Комнаты Дипломатов в Неаполитанском королевском дворце пишет фреску «Аллегория добродетелей Карла Бурбонского и Марии-Амалии Саксонской». Картина, а также сопутствующие ей аллегорические изображения континентов, были созданы в первые годы существования независимого Бурбонского королевства. Новый король таким образом решил отпраздновать свою женитьбу на Марии-Амалии. Винченцо Ре впоследствии пририсовал к фреске раму, которая создает оптический эффект перспективы.

В 1741—1743 гг. де Мура работает по заказу Савойского королевского дома в Турине. Живописец украшает Палаццо-Пубблико серией фресок. Выполнены они в духе рококо и представляют нам Олимпийские игры и эпизоды из жизни Ахилла.

В 50-х гг. де Мура создаёт эскизы гобеленов. Помимо картин на библейские, мифологические и исторические темы, де Мура известен ещё и как портретист. Его «Портрет жены художника» (ок. 1730, Пио Монте дела Мизерикордия, Неаполь) и «Автопортрет» (ок. 1730, Уффици, Флоренция) несут на себе отпечаток манеры Солимены.

Позднему творчеству мастера присущи черты неоклассицизма. В целом колористическая техника Франческо де Мура оказала воздействие на развитие неаполитанской живописи XVIII в.

Ссылки 
 Francesco de Mura Online

Художники Италии
Художники Неаполя